Cevo est un toponyme qui peut désigner :
en Italie
Cevo, une commune italienne de la province de Brescia dans la région Lombardie ;
au Monténégro
Čevo, une localité située dans la municipalité de Cetinje.